Cintia Verónica Quiliconi (nacida en Argentina) es politóloga e internacionalista y docente investigadora del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Es conocida por sus aportes en los campos de Regionalismo Latinoamericano y de la Economía Política Internacional.

Reseña biográfica 
No existen datos referentes a su infancia y adolescencia.

Estudios y trayectoria profesional 
Realizó sus estudios de pregrado en la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Posteriormente estudió su posgrado en la Maestría en Relaciones Internacionales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Argentina. Más tarde, en la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, siguió una Maestría de Ciencia Política. Es Doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad del Sur de California (USC), en Estados Unidos.

Desde 1997 se ha desempeñado como investigadora y consultora de proyectos de financiamiento multilateral para instituciones como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además entre 2012 y 2015 fue investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

En 2014 fue Directora de Programa de la Conferencia FLACSO - International Studies Association, en Quito, y en 2018 fue organizadora principal de la edición anual de esta Conferencia, que reunió a decenas de especialistas en Relaciones Internacionales de alrededor del mundo.

Ha sido docente de materias de Integración Regional, Economía Política Internacional y Comercio Internacional en instituciones como FLACSO Argentina, FLACSO Ecuador, la Pontificia Universidad Católica de Perú, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad de El Salvador, la Universidad del Sur de California (USC), la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Quilmes. A la par, se ha desempeñado como parte de juntas de editores de revistas de investigación de Relaciones Internacionales y es miembro de la International Studies Association (Asociación de Estudios Internacionales, ISA), la Latin American Studies Association (Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA) y la Latin American Trade Network (Red de Comercio Latinoamericano).

En la actualidad es Profesora-Investigadora titular del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación, FLACSO-Ecuador, Editora Senior de la Enciclopedia Oxford de Investigación de Estudios Internacionalesy miembro del Comité Editorial de la Revista Comentario Internacional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Además es Presidenta Regional de la International Studies Association, hasta marzo de 2023.

Distinciones 
Fue becaria Fullbright para estudios de posgrado en Estados Unidos (2002-2004) y para participar en congresos y cursos por la Latin American Studies Association (LASA), la International Studies Association (ISA) y el Centro de Estudios Internacionales (USC).

Publicaciones recientes 

 Deciancio, M., & Quiliconi, C. (2022). South American Cooperation: Regional and International Challenges in the Post-Pandemic. In Regional and International Cooperation in South America After COVID (pp. 1-21). Routledge.
 Deciancio, M., & Quiliconi, C. (2020). IPE beyond Western paradigms: China, Africa, and Latin America in comparative perspective. In The Routledge Handbook to Global Political Economy (pp. 457-471). Routledge.
 Deciancio, M., & Quiliconi, C. (2020). Widening the ‘Global Conversation’: Highlighting the voices of IPE in the Global South. All Azimuth: A Journal of Foreign Policy and Peace, 9(2), 249-266.
 Chenou, J. M., & Quiliconi, C. (2020). Estudios globales: contribuciones latinoamericanas en un mundo globalizado. Colombia Internacional, (102), 3-21.
 Quiliconi, C., & Espinoza, R. S. (2018). The South American regionalisms: A shift or the return of economic integration?. Regionalism, development and the post-commodities boom in South America, 291-307.
 From open regionalism to neo-extractivism: A new geography of trade in Latin America?. (2017). In Post-Hegemonic Regionalism in the Americas (pp. 57-72). Routledge. 
 Economía Política Global latinoamericana: un campo de estudio efervescente entre el desarrollo y el regionalismo. (2022). Relaciones internacionales: Revista académica cuatrimestral de publicación electrónica, (50), 127-144.

Referencias 

 Mujeres
 Expertos en relaciones internacionales
 Economía internacional